Супер рагби 2002. (службени назив: 2002 Super 12) је било 7. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Крусејдерси су победили Брамбисе у финалу у Крајстчерчу.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Крусејдерси - Хајлендерси 34-23

Воратаси - Брамбиси 10-51

Финале

Крусејдерси - Брамбиси 31-13

Статистика и награде 

Највише есеја

 Роџер Рендл 12, Чифс

Највише поена

 Ендру Мертенс 182, Крусејдерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2002.